Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Eddy () :
le comté d'Eddy, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté d'Eddy, situé dans l'État du Nouveau-Mexique.